Jean Gasc peut désigner :

 Jean Gasc (?-1344), évêque de Marseille;
 Jean Gasc (1794-1875), homme politique français.